Суперкубок Японії з футболу 2008  — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2008 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Касіма Антлерс та фіналістом кубка Імператора Японії клубом Санфречче Хіросіма.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf

2008
Японія
Березень 2008
2008 в Японії
Футбольні змагання у Токіо